Der Honolulu Challenger 2010 war die erste Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Honolulu. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde vom 24. bis 31. Januar 2010 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab sowohl für den Einzelwettbewerb als auch für den Doppelwettbewerb eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, beziehungsweise mit vier Doppeln, durch die sich im Einzel vier Spieler, im Doppel eine Paarung für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte US-Amerikaner Michael Russell, der im Finale den ungesetzten Slowenen Grega Žemlja in zwei Sätzen besiegte. Es war Russells zwölfter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und sein erster in dieser Saison.

Im Doppel gewann die ungesetzten Paarung bestehend aus dem Südafrikaner Kevin Anderson und dem US-Amerikaner Ryler DeHeart das Finale gegen die ebenfalls ungesetzten Im Kyu-tae aus Südkorea und Martin Slanar aus Österreich in einem umkämpften Match-Tie-Break. Es war für Anderson der fünfte Doppeltitel auf der Challenger-Ebene seiner Karriere und der erste der Saison. Für DeHeart war es der dritte Challenger-Titel seiner Karriere im Doppel und ebenfalls der erste der Saison. Er gewann alle drei Doppeltitel zusammen mit Anderson.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 34 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Honolulu
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien